Embassament de Cúber, embassament a les faldes del Puig Major i del Morro de Cúber (Mallorca)
 Possessió de Cúber
 Morro de Cúber, esperó del massís dels Tossals Verds al municipi d'Escorca (Mallorca)